El Torneig de Washington DC 2017, oficialment conegut com a Citi Open 2017, és una competició tennística jugada sobre pista dura. Fou la 49a edició en categoria masculina i inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP, i la setena en categoria femenina inclosa en els International Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 29 de juliol i el 6 d'agost de 2017 al William H.G. FitzGerald Tennis Center de Washington DC, Estats Units.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el quart títol de la temporada. La japonesa Shuko Aoyama va guanyar a Washington DC per quarta vegada, totes amb una parella diferent.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017